Seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji vsebuje 695 teritorialnih župnij in 3 personalne župnije. Pri slednjih vikariat, čeprav nima v uradnem imenu naziva župnija, velja kot de facto personalna župnija. Škofije Koper, Murska Sobota in Novo mesto niso razdeljene na naddekanate, ampak samo na dekanije. V nadškofiji Ljubljana se ta struktura imenuje arhidiakonat. V Koroškem naddekanatu Nadškofije Maribor so nekatere župnije povezane v dve tako imenovani pastoralni zvezi župnij.

Škofija Koper je 1. januarja 2018 izpeljala reorganizacijo župnij, saj so bile nekatere izmed njih pridružene drugim ter obenem spremenjene v podružnice, ki so ohranile delno avtonomijo. Podružnici Gradin in Pregara sta imeli že pred preoblikovanjem župnij status vikariata in sta bili podrejeni vsaka svoji župniji. Podobno je Podružnica Topolovec imela status kaplanije. Podružnic ima koprska škofija 93.

Teritorialne župnije

Personalne župnije 

 Bolniška župnija (Dekanija Ljubljana - Center)
 Univerzitetna župnija Maribor
 Zaporniški vikariat

Pastoralne zveze župnij Nadškofije Maribor

Podružnice Škofije Koper

Slovenske zamejske župnije 

 Doberdob - Doberdò del Lago, Italija
 Gornji Senik, Madžarska

Grkokatoliške župnije 

 Grkokatoliška župnija Metlika
 Grkokatoliška župnija Drage

Nekdanji sedeži župnij 

Tu so navedeni kraji, v katerih je bil nekdaj sedež župnije, kasneje pa se je le-ta prestavil.

 Kunšperk → Bistrica ob Sotli
 Lemberg pri Šmarju → Sladka Gora

Župnije po številu cerkva 

Seznam zaobjema zgolj tiste župnije, ki imajo več kot 10 cerkva.

Viri 

 Skofija-celje.si 
 Kp.rkc.si
 Karitas-kp.rkc.si
 Nadskofija-ljubljana.si
 Skofija-sobota.si 
 Nadskofija-maribor.si
 Skofija-novomesto.si
 Družina.si
 Naizletu.si 
 Naslovnik slovenskih škofij 2009, Nadškofija Ljubljana, Ljubljana 2008.

Glej tudi 

 Seznam evangeličanskih cerkvenih občin v Sloveniji